

Boeken 
 Roosevelt (boek), een boek van de Vlaamse schrijver Gie Bogaert
 The Rise of Theodore Roosevelt, een biografie uit 1979 door Edmund Morris over president Theodore Roosevelt

Bruggen 
 Roosevelt Island Bridge is een hefbrug in New York die Roosevelt Island over het oostelijk kanaal van de East River met Long Island City in Queens verbindt
 Theodore Roosevelt Bridge is een brug in Washington over de rivier de Potomac

Constructies  
 Roosevelt Arch, de noordingang van Yellowstone National Park in Gardiner in Montana
 Roosevelt Island Tramway is een gondelbaan in New York, die Manhattan en Roosevelt Island met elkaar verbindt

County's 
 Roosevelt County (Montana)
 Roosevelt County (New Mexico)

Eilanden 
 Roosevelt (Antarctica), een eiland in de Rosszee bij Antarctica
 Roosevelt Island, een eiland in New York

Hotels 
 Hotel Roosevelt, een boetiekhotel in Middelburg
 Hollywood Roosevelt Hotel, een hotel in Hollywood
 Hotel Roosevelt (Cedar Rapids), een hotel in Cedar Rapids
 The Roosevelt New Orleans Hotel, een hotel in New Orleans
 The Roosevelt Hotel (New York), een hotel in New York
 Roosevelt Hotel (Portland), een hotel in Portland

Parken 
 Theodore Roosevelt National Park, een nationaal park in het westen van de Amerikaanse staat North Dakota

Personen (achternaam) 
 Julian Roosevelt, een Amerikaans zeiler

Telgen uit de Roosevelt (familie):
 Theodore Roosevelt (1858-1919), de 26e president van de Verenigde Staten
 Edith Roosevelt (1861-1948), echtgenote van Theodore Roosevelt
 Franklin Delano Roosevelt (FDR) (1882-1945), de 32e president van de Verenigde Staten
 Eleanor Roosevelt (1884-1962), echtgenote en de vijfde achternicht van Franklin Delano Roosevelt, een nicht van Theodore Roosevelt
 Theodore Roosevelt jr. (1887-1944), zoon van president Theodore Roosevelt en Amerikaans generaal tijdens de Tweede Wereldoorlog

Personen (voornaam) 
 Roosevelt Skerrit
 Roosevelt Sykes was een bluesmuzikant, -zanger, -pianist, -componist en boogiewoogiepianist

Plaatsen 
Verscheidene Amerikaanse plaatsen:
 Roosevelt Park in (Michigan)
 Roosevelt (Minnesota)
 Roosevelt (New Jersey)
 Roosevelt (New York)
 Roosevelt (Oklahoma)
 Roosevelt (Utah)
 Roosevelt (Washington)
 Roosevelt (Wisconsin)

Prijzen 
 Four Freedoms Award
 Theodore Roosevelt American History Award

Overig 
 Roosevelt Roads is een plaats (comunidad) in Puerto Rico
 Roosevelt (Buenos Aires)

Onderwijs 
 University College Roosevelt
 Roosevelt-universiteit, een vierjarige Amerikaanse privé-universiteit voor hoger onderwijs met volledige service in de loop van Chicago en Schaumburg

Organisaties 
 Roosevelt Institute for American Studies 
 Roosevelt Stichting

Schepen 
 USS Theodore Roosevelt (1906)
 USS Theodore Roosevelt (SSBN-600)
 USS Theodore Roosevelt (CVN-71)

Stations 
 Franklin D. Roosevelt is een station van de metro in Parijs 
 Roosevelt Avenue / 74th Street (metrostation)
 Roosevelt Island is een station van de metro van New York aan de 63rd Street Line in Manhattan

Vliegvelden 
 F.D. Roosevelt Airport, het vliegveld van het Nederlandse eiland Sint Eustatius

Wegen  
 Franklin D. Roosevelt East River Drive is een vijftien kilometer lange straat langs de oostkant van Manhattan
 President Rooseveltaan (Vlissingen)
 Rooseveltlaan (Amsterdam)
 Theodore Roosevelt Expressway (ook National Highway System High Priority Corridor 58) is een corridor in de Verenigde Staten die bestaat uit een aantal wegen tussen Rapid City in South Dakota en Raymond in Montana op de grens met Canada

Varia 
 FDR
 Norway's greeting to Theodore Roosevelt is een compositie van Johan Halvorsen

Achternaam